Мармутьєрьске абатство ()
 Мармутьєрьске абатство (Ельзас)
 Мармутьєрьске абатство (Тур)